Scharrel bezeichnet folgende Orte in Niedersachsen, Deutschland
 einen Ortsteil der Gemeinde Saterland im Landkreis Cloppenburg, siehe Scharrel (Saterland)
 einen Ortsteil der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover, siehe Scharrel (Neustadt am Rübenberge)

Scharrel ist der Name eines Naturschutzgebietes im Ortsteil Scharrel der Gemeinde Saterland, siehe Scharrel (Naturschutzgebiet)